Пречистое — название населённых пунктов в России.

Список 
 Вологодская область
 Пречистое — деревня в Кадуйском районе.

 Калужская область
 Пречистое — деревня в Юхновском районе.
 Пречистое — бывшее село в Износковском районе.

 Костромская область
 Пречистое — деревня в Красносельском районе.

 Московская область
 Пречистое — деревня в Истринском районе.

 Смоленская область
 Пречистое — село в Гагаринском районе.
 Пречистое — село в Духовщинском районе.

 Ярославская область
 Пречистое — деревня в Любимском районе.
 Пречистое — посёлок городского типа в Первомайском районе.
 Пречистое — село в Ростовском районе.

См. также